Jean-Loïc Le Quellec (1951 - ), anthropologue, ethnologue et préhistorien français.
 Vincent Le Quellec ( - ), coureur cycliste français.
 Yann Le Quellec ( - ), réalisateur et producteur français.
 Stéphanie Le Quellec ( - ), chef cuisinière française doublement étoilée.

Patronyme breton